Аугустин Коскиа (; ) — аргентинский футболист, нападающий испанского клуба «Самора».

Клубная карьера 
Коскиа — воспитанник клуба «Росарио Сентраль» из своего родного города. 27 августа 2016 года в матче против «Дефенса и Хустисия» он дебютировал в аргентинской Примере.

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Альмагро»
Игроки ФК «Самора» Испания